Norman McLeod peut désigner :

 Norman Macleod Ferrers (1829-1903), mathématicien britannique et administrateur d'université ;
 Norman Z. McLeod (1898-1964), réalisateur et scénariste américain ;
  (1938-), joueur canadien de soccer.